Comitatul Chickasaw (în original Chickasaw County) este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate 

 Comitatul Chickasaw, statul  (Formate IA -- Categorie și format);
 Comitatul Chickasaw, statul  (Formate MS -- Categorie și format);

Dezambiguizare
Nume proprii